miejscowości w Polsce: 
 Polne – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Słońsk 
 Polne – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Barwice
 Polne – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Mirosławiec